Kent Bergersen – calciatore norvegese
Roberto Bergersen – cestista statunitense
Svein Bergersen – calciatore norvegese
Thomas J. Bergersen – compositore norvegese
Tommy Bergersen – calciatore norvegese